Василий Боженко:
 Боженко, Василий Артемьевич (род. 1936) — советский живописец, педагог.
 Боженко, Василий Назарович (1871—1919) — революционер, участник Гражданской войны.